Schloss Apremont ist die Bezeichnung für folgende Schlösser in Frankreich:

 Schloss Apremont (Cher), ein Schloss in Apremont-sur-Allier im Département Cher
 Schloss Apremont (Nièvre), ein Schloss in Arthel im Département Nièvre
 Schloss Apremont (Savoyen), eine Schlossruine in Apremont im Département Savoyen
 Schloss Apremont (Vendée), eine Schlossruine in Apremont im Département Vendée